Adolphe Dutoit (1905-1980), homme politique français.
Alice Dutoit (1995-), chanteuse belge.
Bernard Dutoit (1933-2019), écrivain vaudois.
Charles Dutoit (1936-), chef d'orchestre suisse qui fut directeur de l'Orchestre symphonique de Montréal de 1977 à 2002.
Christian Dutoit (1940-2021), journaliste français, fondateur et directeur de plusieurs services et chaînes de télévision.
Frédéric Dutoit (1956-), homme politique français.
Jean Dutoit (1908-1985), homme politique suisse.
Roger Dutoit (1923-1988), acteur français.

Voir aussi

Patronyme belge
Patronyme français
Patronyme suisse